Säsongen 2014 var FC Rosengård:s 44:e säsong, deras 33:e i Damallsvenskan och deras 33:e raka säsong i ligan (Första säsongen under namnet "FC Rosengård", tidigare LdB FC Malmö). De tävlade i Damallsvenskan, Svenska cupen och Champions League.

Tävlingar

Svenska Cupen

2013/2014

Matcher

Damallsvenskan

Ligatabell

Matcher

Champions League

Play-off

Sextondelsfinal

Spelartruppen 2014 

2014
Fotbollssäsongen 2014 efter lag
Fotboll i Sverige 2014